Edmundo del Águila hace referencia a varios artículos:

 Edmundo del Águila Morote: Ingeniero agrónomo y político peruano.
 Edmundo del Águila Herrera: Profesor, economista y político peruano.

Wikipedia:Desambiguación